Wandl steht für:
 Wandl (Musiker), eigentlich Lukas Wandl, österreichischer Musiker
 Sonderschutzgebiet Wandl–Rauris, Schutzgebiet im Nationalpark Hohe Tauern bei Rauris, Land Salzburg

Wandl ist der Familienname folgender Personen:
 Leopold Wandl (1923–2009), oberösterreichischer Schriftsteller und Mundartdichter

WANDL steht für:
Kurzform der österreichische Partei Wandel (Partei) auf Stimmzetteln in Österreich

Siehe auch:
 Wandel